Sub această dunumire se pot întâlni:

Granat (mineral) piatră prețioasă

Granat (satelit)

Granat soi de mere